Carl August Robert Paulsson, född 16 januari 1886, död 10 april 1961, var en svensk spion och dubbelagent. Han fälldes för att under andra världskriget ha förmedlat information om flyktingar i Sverige till tyska Abwehr, som gav materialet vidare till Gestapo.

Biografi
Paulsson deltog på den vita sidan i finska inbördeskriget. Där var han Carl Peterséns adjutant. Han anställdes därefter vid Polisbyrån där han ägnade sig åt flykting- och utlänningsövervakning. Funktionen flyttades i januari 1938 över till Socialstyrelsen, dit Paulsson följde med och blev byråinspektör. Generalstabschefen Carlos Adlercreutz såg personligen till att Paulsson blev chef för Socialstyrelsens utlänningsbyrå 1938.

1940 ställdes svensken John Lönnegren under övervakning av Allmänna säkerhetstjänsten (ASK), en föregångare till Säkerhetspolisen (Säpo). Han misstänktes vara en agent åt Abwehr. ASK upptäckte att Paulsson och Lönnegren kände varandra, och en polisintendent fick Paulsson att spionera på den föregivna spionen.

1944 anhölls både Paulsson och Lönnegren. Paulsson hade gett Lönnegren 538 namn på flyktingar som flytt från Tyskland eller av Tyskland ockuperade områden. Lönnegren gav i sin tur namnen till Abwehr, som sedan gav dem till Gestapo. Både Paulsson och Lönnegren befanns skyldiga. Paulsson fick villkorlig dom och avsked.

Referenser

Födda 1886
Avlidna 1961
Svenska poliser
Tyska spioner
Män
Personer i finska inbördeskriget
Spioner under andra världskriget